Curiger bzw. Kuriger ist ein ursprünglich Schweizer Nachname. Namensträger finden sich vor allem mit dem Bürgerort Einsiedeln.

 Augustin Mathias Curiger der Ältere (1723–1780), Goldschmied
 Augustin Mathias Curiger der Jüngere (1787–1811), Bossierer und Zeichner
 Bice Curiger (* 1948), Schweizer Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin
 Franz Xaver Curiger (1790–1811), Wachsbossierer
 Ildefons Curiger (1782-nach 1841), Wachsbossierer, Radierer, Zeichner, Maler und Bildhauer
 Irene Curiger (* 1935), Schweizer Malerin und Grafikerin
 Joseph Anton Curiger (1750–1831), Goldschmied, Medailleur, Wachsbossierer und Bildhauer
 Joseph Benedikt Curiger (1754–1819), Bossierer, Goldschmied und Bildhauer